Разметка первых пеших туристических маршрутов в Финляндии () началась в 1930-е гг. В настоящее время в этой стране располагается несколько десятков таких маршрутов.

Маршруты проходят, как правило, по незаселённой местности и маркированы указателями на деревьях либо отдельно стоящими в виде малых архитектурных форм. Для преодоления водных препятствий на маршруте построены пеше-велосипедные переправы, иногда устраиваются паромы без персонала, вмещающие несколько человек и пару велосипедов. Вдоль маршрута располагаются мусорные контейнеры, туалеты, места для привала, места для разведения огня, дровники с топором и пилой и лааву для ночёвки.

Список маршрутов

См. также 
 Туризм в Финляндии

Туризм в Финляндии